Ύμνος εις την Ελευθερίαν, Ýmnos eis tin Eleftherían (česky Hymnus ke svobodě, Óda na svobodu nebo Chvalozpěv svobodě) je řecká hymna, později i kyperská.

Historie hymny 
Řecká hymna pochází z básně, která by se česky dala vzletně přeložit jako „Chvalozpěv svobodě“. Elefthería (Svoboda) je dodnes oblíbené řecké ženské jméno, které se vztahuje ke starověké Athéně. Báseň čítající 158 slok napsal tehdy ještě mladý národní básník Dionysios Solomos, kterého inspiroval boj řeckého národa v revoluci roku 1823. Hymna opěvuje hrdinství řeckých bojovníků, popisuje jejich utrpení a obětavost, odsuzuje politiku mocností vůči Řecku.

O sedm let později známý hudebník, Nikolaos Mantzaros, složil hudbu. Dílo si získalo oblibu a přízeň řeckého krále Ottona I. který odměnil oba autory. Avšak oficiální hymnou zůstala nadále německá císařská hymna. Teprve po abdikaci krále parlament přijal za hymnu dílo Soloma a Matzara. Melodie písně je zvláštní netypickým metrem, který pochází z lidového tance tzamiko. Řecká hymna je zároveň i hymnou Kypru.

Text a český překlad

Odkazy

Reference

Související články 
 Řecká vlajka
 Státní znak Řecka
 Dějiny Řecka
 Kyperská hymna

Externí odkazy 
 

Řecko
Hymna
Hymna